

Persone 
 Lucio Cornelio Cinna – console nel 127 a.C.
 Lucio Cornelio Cinna – console nell'87 a.C.
 Lucio Cornelio Cinna – coinvolto nella congiura contro Giulio Cesare
 Cornelia Cinna minore – moglie di Giulio Cesare
 Elvio Cinna – poeta neoterico, amico di Gaio Valerio Catullo
 Gneo Cornelio Cinna Magno – cospiratore contro Augusto nel 4 d.C.

Letteratura 
 Cinna – tragedia di Pierre Corneille, scritta nel 1641

Botanica 
 Cinna – genere di piante delle famiglia delle Poaceae